Пэрой () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен не левом берегу реки Кериго, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — бывшие аулы Целахой и Цацахой, на северо-западе — бывшие аулы Хорци-Пада и Пежей, на юго-востоке — бывшие аулы Сакенхой и Корестхой, на востоке — бывший аул Люнки, на западе — бывший аул Шундыки.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района